Come presi moglie – film del 1913 diretto da Eleuterio Rodolfi
 Come presi moglie (The Nut) – film del 1921 diretto da Theodore Reed